Atlanta steht für:
 Atlanta, Hauptstadt sowie größte Stadt des US-Bundesstaates Georgia
 Atlanta (Fernsehserie), US-amerikanische Dramedy
 Atlanta AG, deutsches Fruchthandelsunternehmen, siehe Greenyard Fresh Germany #Geschichte
 Atlanta Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Atlanta (Kartoffel), Kartoffelsorte
 USS Atlanta, Name mehrerer Schiffe der United States Navy

Atlanta ist der Name weiterer Orte

in Kanada:
 Atlanta (Nova Scotia)

in den Vereinigten Staaten:
 Atlanta (Arkansas), im Columbia County
 Atlanta (Colorado), im Baca County
 Atlanta (Delaware), im Sussex County
 Atlanta (Idaho), im Elmore County
 Atlanta (Illinois), im Logan County
 Atlanta (Indiana), im Hamilton County
 Atlanta (Kalifornien), im San Joaquin County
 Atlanta (Kansas), im Cowley County
 Atlanta (Kentucky), im Laurel County
 Atlanta (Louisiana), im Winn Parish
 Atlanta (Michigan), im Montmorency County
 Atlanta (Mississippi), im Chickasaw County
 Atlanta (Missouri), im Macon County
 Atlanta (Nebraska), im Phelps County
 Atlanta (Nevada), im Lincoln County
 Atlanta (New York), im Steuben County
 Atlanta (Ohio), im Pickaway County
 Atlanta (Texas), im Cass County
 Atlanta (Washington), im Skagit County – nicht mehr existent
 Atlanta (Town), Town(ship) im Rusk County, Wisconsin
 Atlanta Estates, im Sussex County, Delaware
 Atlanta Junction, im Floyd County, Georgia

im NRHP gelistete Objekte:
 Atlanta and West Point Railroad Freight Depot, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 76000620
 Atlanta Biltmore Hotel and Biltmore Apartments, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 80001071
 Atlanta Buggy Company and Warehouse-Hatcher Bros. Furniture Company, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 92001070
 Atlanta City Hall, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 83000227
 Atlanta Dam and Power Plant, in Atlanta, Idaho, ID-Nr. 77000459
 Atlanta Historic District, in Atlanta, Idaho, ID-Nr. 78001059
 Atlanta Public Library, in Atlanta, Illinois, ID-Nr. 79000852
 Atlanta Ranger Station Historic District, in Atlanta, Idaho, ID-Nr. 02001726
 Atlanta Spring and Bed Company-Block Candy Company, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 95000910
 Atlanta Stockade, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 87000948
 Atlanta University Center District, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 76000621
 Atlanta Waterworks Hemphill Avenue Station, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 78000982
 Atlanta Women’s Club, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 79000718
 Atlanta-Frasier Street Historic District, in Marietta, Georgia, ID-Nr. 95000737

weitere geographische Objekte:
 Atlanta Botanical Garden, Botanischer Garten und Park im Fulton County, Georgia
 Atlanta City Park, Park im Cass County, Texas
 Atlanta Creek, Fließgewässer im Meagher County, Montana
 Atlanta Marsh National Wildlife Management A, Park im Phelps County, Nebraska
 Atlanta Memorial Park, Park im Fulton County, Georgia
 Atlanta Oil and Gas Field, Ölfeld im Columbia County, Arkansas
 Atlanta Prisoner of War Camp Historical Marker, Park im Phelps County, Nebraska
 Atlanta State Park, Park im Cass County, Texas
 Atlanta State Wildlife Area, Park im Macon County, Missouri
 Atlanta State Wildlife Management Area, Park im Becker County, Minnesota
 Atlanta Tunnel Mine, Mine im San Miguel County, Colorado

Siehe auch:
 Air Atlanta
 Atlanta Township